France Women’s Sevens 2018 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju France Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 8–10 czerwca 2018 roku na Stade Jean-Bouin w Paryżu będąc piątym turniejem sezonu 2017/2018.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stade Jean-Bouin zawody były piątym turniejem sezonu 2017/2018 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Walii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby na początku czerwca 2018 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Po raz pierwszy w historii francuskiego turnieju zawody były rozgrywane wraz z turniejem męskim. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Australijkom do końcowego triumfu wystarczał udział w finale, Nowozelandki musiały zatem liczyć na potknięcie rywalek bądź ich pokonanie we wcześniejszej fazie turnieju, toteż World Rugby zmienił kolejność rozgrywania spotkań, by uniknąć sytuacji, by zespoły wpływały na układ gier w fazie pucharowej. Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły reprezentacje Australii, Francji i Nowej Zelandii. Australijki dotarły do finału zapewniając sobie tym samym triumf w klasyfikacji generalnej, w turnieju zwyciężyły zaś Nowozelandki. Najlepszą zawodniczką finału została uznana kapitan triumfatorek Sarah Goss. Najwięcej przyłożeń w zawodach zdobyła Michaela Blyde, która wraz z Ghislaine Landry zwyciężyła ex aequo w klasyfikacji punktowej, zaś wyróżnienie DHL Impact Player otrzymała Charlotte Caslick.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

T5
France Women’s Sevens
2018 we Francji
Zawody sportowe w Paryżu